Boladé Apithy – schermidore francese
 Sourou-Migan Apithy – politico beninese
 Yémi Apithy – schermidore francese naturalizzato beninese